Het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 20 van 2011 was een editie van het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 20, een tweejaarlijks CAF-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 20 jaar. Acht landen namen deel aan dit toernooi dat van 17 april tot en met 1 mei 2011 in Zuid-Afrika werd gespeeld. Nigeria werd voor de 6e keer winnaar van het toernooi. In de finale werd Kameroen met 3–2 verslagen. Egypte werd derde. Het toernooi zou eerst tussen 18 maart en 1 april worden gespeeld in Libie, maar dit ging niet door vanwege de onrusten in de regio en dus de veiligheidsrisico's.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 2011. De 4 beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Nigeria, Kameroen, Egypte en Mali.

Kwalificatie 
De kwalificatie vond plaats tussen 16 april en 24 oktober 2010. Zuid-Afrika deed mee aan deze kwalificatie omdat het land dit toernooi aanvankelijk niet zou organiseren.  

Eerste ronde

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Voetbal in 2010
Voetbal in 2011
Voetbal in Zuid-Afrika
Afrikaans voetbalkampioenschap mannen onder 20
Sportevenement in Zuid-Afrika